Храм Происхожде́ния Честны́х Древ Животворя́щего Креста́ Госпо́дня — название православных храмов, освящённых в честь праздника Происхождения честных древ Животворящего Креста.

Обиходное название: Происхожде́нская це́рковь.

Россия

Вологодская область 
 Собор Происхождения Честных Древ Креста Господня в Спасо-Прилуцком монастыре — в Вологде
 Церковь Происхождения Честных Древ Креста Господня — в Лохте Тарногского района
 Церковь Происхождения Честных Древ Креста Господня — в Спасском Сямженского района
 Церковь Происхождения Честных Древ Креста Господня — в селе Спас-Нурма Грязовецкого района
 Церковь Происхождения Честных Древ Креста Господня — в селе Чарозеро Кирилловского района

Костромская область 
 Церковь Происхождения Честных Древ Креста Господня — в Костроме

Москва и Московская область 
 Крестильный храм Происхождения Честных Древ Креста Господня — в Москве
 Церковь Спаса Всемилостивого в Кускове — в Москве

Нижегородская область 
 Спасский Староярмарочный собор — в Нижнем Новгороде
 Церковь Происхождения Честных Древ Креста Господня — в Толмачёве

Санкт-Петербург и область 
 Церковь Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня — в Лисино-Корпусе

Республика Татарстан 
 Церковь Происхождения Честных Древ Креста Господня — в Кулаеве (Пестречинский район, Татарстан)

Ярославская область 
 Церковь Спаса на Городу — в Ярославле